А́нна Ма́слова:
 Маслова, Анна Васильевна (род. 1934) — советская электромонтажница, депутат Верховного Совета СССР.
 Маслова, Анна Ефимовна (1904 — ?) — советская сельхозрабочая, Герой Социалистического Труда.
 Маслова, Анна Харитоновна (1925—1992) — советская сельхозрабочая, Герой Социалистического Труда.